Nicolás Ruiz ou Nicolás Ruíz peuvent faire référence à :

Personnalités 
 Mariano Nicolás Ruiz (1857-1945), personnalité mexicaine,
 Nicolás Ruiz Espadero (1832-1890), musicien cubain,
  (1897-1967), artiste.

Lieu 

 Nicolás Ruíz (Chiapas), une municipalité mexicaine.